Михаил Казанцев:
 
 Казанцев, Михаил Геннадьевич (род. 1968) — российский самбист.
 Казанцев, Михаил Фёдорович (род. 1955) — российский юрист.